Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Taipei OEC Open 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Challenger Series 2018
Tennisturnier in Taipeh